Список самых высоких (более 50 метров) зданий и сооружений Эстонии, а также символы Нарвы и Таллина Здание SEB высотой 49 м и Замок Тоомпеа высотой 45 м.

О списке 
 Настоящий список содержит все виды сооружений.
 Разрушенные сооружения обозначены символом †, строящиеся — символом *.
 Для всех сооружений высота указана с учётом шпиля и мачт, установленных на здании.
 Строящиеся сооружения включаются в список, если их высота на текущий момент превышает 50 метров.

Примечания

Ссылки 
 Самые высокие сооружения Эстонии на SkyscraperPage.com
 Маяк Пакри на почтовых марках Эстонии
 В ходе реставрации церкви Св. Петра в Тарту найден таинственный медный цилиндр

См. также 
 Список самых высоких труб
 Список самых высоких зданий Таллина

 
Высота
Эстония
Эстония